Тальталь:

 Тальталь — город в Чили.
 Тальталь — река в Чили.
 Тальталь — коммуна в Чили.